Plattformwagen bezeichnet:

 einen Flachwagen, eine spezielle Form eines Güterwagens bei der Eisenbahn
 eine Straßenbahn oder einen Reisezugwagen mit Einstiegsplattformen 
 ein Flurfördergerät (Transportfahrzeug) in der Intralogistik
 ein Transporthilfsmittel